Wybory prezydenckie na Ukrainie w 1991 roku
 Wybory prezydenckie na Ukrainie w 1994 roku
 Wybory prezydenckie na Ukrainie w 1999 roku
 Wybory prezydenckie na Ukrainie w 2004 roku
 Wybory prezydenckie na Ukrainie w 2010 roku
 Wybory prezydenckie na Ukrainie w 2014 roku
 Wybory prezydenckie na Ukrainie w 2019 roku